Єсін Дмитро Олександрович (1980) — український футболіст, півзахисник.
 Єсін Сергій Олександрович (1975) — український футболіст, правий латераль. Екс-гравець збірної України.

Російські прізвища